Olaszország
Ponti, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Ponti sul Mincio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében